Jan Thate (1906-1995), een Nederlandse huisarts, sterrenkundige en kunstenaar
 Julius Otto Thate (1908-1996), een Nederlandse burgemeester
 Julie Thate (1941), een Nederlandse hofdame
 Carole Thate (1971), een Nederlandse voormalig hockeyster